O Campeonato Brasileiro de Rugby de 2006 foi a 42ª edição do torneio e foi vencida pelo time do Rio Branco.

Jogos 
 15 de julho: Rio Branco 23-22 Desterro, São Paulo
 15 de julho: SPAC 107-5 RJ Union, São Paulo
 15 de julho: São José 32-0 Curitiba, Curitiba
 22 de julho: Bandeirantes 20-20 Niterói, São Paulo

 5 de agosto: Niterói 116-0 RJ Union, Niterói
 5 de agosto: SPAC 12-8 Bandeirantes, São Paulo
 5 de agosto: Rio Branco 43-16 Curitiba, Curitiba
 5 de agosto: Desterro 17-15 São José, Florianópolis

 12 de agosto: Niterói 24-18 Curitiba, Curitiba
 12 de agosto: SPAC 24-13 Desterro, Florianópolis
 12 de agosto: São José 222-0 RJ Union, São José dos Campos
 12 de agosto: Rio Branco 17-13 Bandeirantes, São Paulo

 19 de agosto: SPAC 88-3 Curitiba, São Paulo
 19 de agosto: Bandeirantes 21-13 São José, São José dos Campos
 19 de agosto: Rio Branco 175-0 RJ Union, Rio de Janeiro
 19 de agosto: Niterói 30-23 Desterro, Niterói

Semi-finais 

 26 de agosto: Rio Branco 32-14 Desterro, São Paulo
 26 de agosto: SPAC 22-8 Bandeirantes, São Paulo

Final 

 7 de setembro: Rio Branco 12-8 SPAC, São Paulo

Campeonato Brasileiro de Rugby
Rugby de 2006 no Brasil‎